Эркулес () — название ряда футбольных клубов.

 «Эркулес» — испанский футбольный клуб их города Аликанте, основан в 1922 году.
 «Эркулес» — сальвадорский футбольный клуб из города Сан-Сальвадор, 7-ми кратный чемпион Сальвадора в допрофессиональную эпоху.
 «Эркулес» — женский футбольный клуб из города Аликанте.